Klieme ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Klieme (* 1954), deutscher Bildungsforscher und Hochschullehrer in Frankfurt am Main
 Manfred Klieme (* 1936), ehemaliger deutscher Radrennfahrer
 Torsten Klieme (* 1965), deutscher politischer Beamter (SPD)

Siehe auch:
 Kliem